Вита́лий Петро́вич Шляппо (род. 18 июня 1975, Витебск, Витебская область, Белорусская ССР) — белорусский и российский сценарист и продюсер.

Биография 
В 1992 году окончил среднюю школу деревни Должа. В 1997 году окончил Витебский государственный университет (математический факультет).

Член Академии российского телевидения. Обладатель премий АПКиТ, ТЭФИ, Золотой орёл.

С 1999 по 2002 год Виталий Шляппо был капитаном команды КВН Белорусского государственного университета, которая дважды становилась чемпионом «Высшей лиги» (в 1999 и 2001 годах).

С 2002 по 2003 год — сценарист на студии «Пилот-ТВ».

С 2003 по 2005 год — работал сценаристом на телеканале РЕН ТВ.

С 2005 по 2011 год — работа на канале СТС в качестве сценариста и креативного продюсера. Участвовал в создании ряда популярных проектов: в частности, писал сценарии для скетч-шоу «6 кадров», шоу импровизаций «Слава Богу, ты пришёл!», ситкома «Папины дочки». Продюсировал скетч-шоу «Даёшь молодёжь!», «Одна за всех» и другие проекты.

С 2011 года по настоящее время — генеральный продюсер и член совета директоров студии «Yellow, Black and White». Создатель успешных проектов: ситкомов «Кухня», «Отель Элеон», «Ивановы-Ивановы», фильмов «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Отель Белград», «Холоп», трилогии «Последний богатырь» и других. Генеральный продюсер фильма «Текст», сериалов «Содержанки», «Шторм», «Вампиры средней полосы».

С 2018 по 2020 год был генеральным продюсером телеканала «Супер».
 
Один из основателей и генеральный продюсер видеосервиса Start, запущенного в 2017 году.

Творческая деятельность

Программы 
 2002—2003 — Тушите свет — сценарист
 2005 — Дорогая передача — сценарист
 2006—2015 — 6 кадров — сценарист (1—2 сезоны), креативный продюсер (3—5 сезоны), продюсер (7—8 сезоны)
 2006—2010 — Слава Богу, ты пришёл! — сценарист (1—2 сезоны), продюсер (5 сезон)
 2007 — Игры разума — сценарист
 2009—2013 — Даёшь молодёжь! — продюсер
 2009—2017 — Одна за всех — продюсер
 2009—2010 — Видеобитва — продюсер
 2009 — Неоплачиваемый отпуск — продюсер
 2009—2016 — Шоу «Уральских пельменей» — продюсер
 2010—2011 — Случайные связи — продюсер
 2011 — Мосгорсмех — продюсер
 2011—2013 — Нереальная история — продюсер
 2011—2013 — Люди Хэ — продюсер
 2014 — Рецепт на миллион — продюсер
 2014 — 17+ — продюсер
 2015 — Это любовь — продюсер
 2018 — Трудно быть боссом — продюсер
 2018 — Смешное время — продюсер
 2019 — Короче — продюсер

Телесериалы 
  — Студенты — разработка идеи, сценарист
  — Туристы — разработка идеи, сценарист
  — Фирменная история — сценарист
 — — Папа на все руки — креативный продюсер, сценарист
 — — Папины дочки — разработка идеи, сценарист (1 сезон), руководитель сценарных групп (1—16 сезоны), продюсер (19—20 сезоны)
  — Я лечу — разработка идеи
  — Однажды в милиции — автор идеи, продюсер
  — Галыгин.ру — продюсер
  — Игрушки — разработка идеи, продюсер, сценарист
 — — Светофор — продюсер
  — Кто, если не я? — продюсер
  — Со мною вот что происходит — продюсер
 — — Кухня — автор идеи, продюсер, руководитель авторских групп
  — Думай как женщина — продюсер
  — Местные новости — продюсер
 — — Последний из Магикян — автор идеи, продюсер, сценарист
 — — Два отца и два сына — автор идеи, продюсер
 — — Братья по обмену — продюсер
 — — Корабль — продюсер
  — Неформат — продюсер
 — — Анжелика — продюсер
  — Сын за отца — продюсер
  — Папа на вырост — продюсер
 — — Родители — продюсер
  — Как я стал русским — продюсер, руководитель авторских групп
 — — Мамочки — продюсер
 — — Крыша мира — продюсер
 — — Отель Элеон — автор идеи, продюсер, руководитель авторских групп
  — Стройка — продюсер
  — Бесстыдники — продюсер
 — — Ивановы-Ивановы — автор идеи, продюсер (1—2 сезоны), руководитель авторских групп (1 сезон)
  — Бумеранг — продюсер
  — Лапси — продюсер
  — Вне игры — продюсер
 — — Бывшие — продюсер
 — — Гранд — автор идеи, продюсер, руководитель авторских групп
 — — Фитнес — продюсер
 — — Содержанки — продюсер
  — Лучше, чем люди — продюсер
 — — ИП Пирогова — продюсер
  — Шторм — продюсер
 — — Война семей — продюсер, сценарист
 — — 257 причин, чтобы жить — продюсер
  — Надежда — продюсер
  — Хороший человек
  — Шерлок в России — продюсер
  — Вампиры средней полосы — продюсер
  — Контейнер — продюсер
  — Алиса не может ждать — продюсер
  — Чёрная весна — продюсер

 Фильмы 
  — Кухня в Париже — продюсер, сценарист
  — Любит не любит — продюсер
  — Без границ — продюсер
  — Ставка на любовь — продюсер
  — СуперБобровы — продюсер, сценарист
  — Страна чудес — продюсер
  — Гуляй, Вася! — продюсер
  — Везучий случай — продюсер
  — Кухня. Последняя битва — продюсер, сценарист
  — Последний богатырь — продюсер, сценарист
  — СуперБобровы. Народные мстители — продюсер
  — Завод — продюсер
  — Тобол — продюсер
  — Трезвый водитель — продюсер
  — Текст — продюсер
  — Сторож — продюсер
  — Холоп — продюсер
  — Отель «Белград» — продюсер
  — Текст. Реальность — продюсер
  — Непосредственно Каха — продюсер
  — Последний богатырь: Корень зла — продюсер, сценарист
 2023 —Дыхание —  продюсер

Награды 
 ТЭФИ 2009 — в номинации «Сценарист телевизионного художественного сериала» (за ситком «Папины дочки»).
 ТЭФИ 2011 — в номинации «Продюсер телевизионной программы» (за скетчком «Одна за всех»)

Многие проекты Виталия Шляппо являются обладателями премий АПКиТ (сериалы «Шторм», «257 причин, чтобы жить»), ТЭФИ (сериал «ИП Пирогова»), НИКА (сериал «Шторм»), Золотой орёл (фильм «Текст»).

Примечания

Ссылки 
 Виталий Шляппо на сайте kino-teatr.ru

Капитаны КВН
Чемпионы Высшей лиги КВН